La Vysšaja Divizion 2000 fu la nona edizione della massima serie del campionato russo di calcio; vide la vittoria finale dello , giunto al suo ottavo titolo, il quinto consecutivo. Capocannoniere del torneo fu Dmitrij Los'kov, calciatore della , con 15 reti.

Stagione

Novità 
Dalla Vysšaja Divizion 1999 erano stati retrocessi il  e lo , mentre dalla Pervyj divizion 1999 erano stati promossi l' e il .

Formula 
Le sedici squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 30 giornate. La prima classificata al termine della stagione regolare era designata campione di Russia e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2001-2002, mentre la seconda classificata veniva ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League. Le squadre classificate dal terzo al quinto posto venivano ammesse in Coppa UEFA 2001-2002, assieme alla vincitrice della Coppa di Russia. Le ultime due classificate erano retrocesse in Pervyj divizion.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Russia e ammessa alla UEFA Champions League 2001-2002.
      Ammessa alla UEFA Champions League 2001-2002.
      Ammesse alla Coppa UEFA 2001-2002.
      Retrocesse in Pervyj divizion 2001.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Pervyj divizion 2000

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2000
2000